La stagione 1996 dell'International Formula 3000 fu corsa su 10 gare disputate tra l'11 maggio e il 12 ottobre. Fu la prima stagione in cui tutti i partecipanti utilizzarono la stessa vettura, lo stesso motore e gli stessi pneumatici.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Classifica

Tutti i piloti utilizzano vetture Lola T96/50 spinte con motori Zytek-Judd e con gomme dell'Avon.

Risultati completi

R22=ritirato ma classificato R=ritirato NC=non classificatoNS=non parte NQ=non qualificato DIS(1)=squalificato dopo essere giunto vincitore 17E=posizione in griglia ma partito dal fondo dello schieramento

Note

 12
International